Anfänger steht für:

 Neuling
 Anfänger (Architektur), den unmittelbar auf dem Widerlager ruhenden Gewölbestein

Die Anfänger steht für:

 Die Anfänger (1995), französischer Film von Pierre Salvadori 
 Scrubs – Die Anfänger, US-amerikanische Fernsehserie von Bill Lawrence (2001)

Siehe auch:
 Anfang